Велаш () — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Сан-Жорже. Население составляет 5585 человек на 2004 год. Занимает площадь 119,08 км².

Покровителем города считается Георгий Победоносец ().
Праздник города — 23 апреля.

История 
Город основан в 1500 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Манадаш
 Норте-Гранде
 Розайш
 Санту-Амару
 Урзелина
 Велаш

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница

Города округа Азорские острова
Муниципалитеты автономного региона Азорские острова